Кубок мира по биатлону сезона 1999/2000 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 10 этапов. В зачёт кубка мира входили гонки Чемпионата мира по биатлону 2000 года в Хольменколлене.

Мужчины

Этапы кубка

Малые кубки

Женщины

Этапы кубка

Малые кубки

Общий зачёт 
В зачёт Кубка мира идут очки, набранные биатлонистом во всех личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подведении итогов не принимаются в расчёт 3 худшие гонки сезона.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Biathlonworld.com

Зимние виды спорта в сезоне 1999/2000
Биатлон
Кубки мира по биатлону
1999 год в биатлоне